Левофлоксаци́н — лекарственное средство, антибактериальный препарат, входящий в группу фторхинолонов ІІІ поколения. Он используется для лечения ряда бактериальных инфекций, включая острый бактериальный синусит, пневмонию, инфекции мочевыводящих путей, хронический простатит, H. pylori, в составе комплексной терапии и некоторые типы гастроэнтерита. Наряду с другими антибиотиками его можно использовать для лечения туберкулеза, менингита или воспалительных заболеваний органов малого таза. Обычно рекомендуется использовать только тогда, когда другие параметры недоступны. Он доступен для приема внутрь, внутривенно и в форме глазных капель.

Общие побочные эффекты включают тошноту, диарею и проблемы со сном. Серьезные побочные эффекты могут включать разрыв сухожилия, воспаление сухожилий, судороги, психоз и потенциально необратимое повреждение периферических нервов. Повреждение сухожилий может появиться через несколько месяцев после завершения лечения. Люди также могут легко получить солнечный ожог. У людей с миастенией могут усиливаться мышечная слабость и проблемы с дыханием. Хотя использование во время беременности не рекомендуется, риск представляется низким. Использование других препаратов этого класса во время грудного вскармливания представляется безопасным; Однако безопасность левофлоксацина неясна. Представляет собой L-энантиомер офлоксацина с антибактериальной активностью вдвое большей, чем у офлоксацина, являющегося рацемической смесью L- и D- энантиомеров.

Применение в медицине

Показания 
Инфекции нижних дыхательных путей (хронический бронхит, пневмония), ЛОР-органов (синусит, средний отит), мочевыводящих путей и почек (в том числе острый пиелонефрит, хронический простатит), кожи и мягких тканей (нагноившиеся атеромы, абсцесс, фурункулы), туберкулёз (комплексная терапия лекарственно-устойчивых форм).

Является препаратом выбора при хроническом простатите (в дозировке 500 мг в день, в течение 28 дней). Эффективность такого лечения превышает 77 %.

По состоянию на 2016 год Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) давало следующую рекомендацию использования: «серьезные побочные эффекты, связанные с фторхинолоновыми антибактериальными препаратами, обычно перевешивали пользу для пациентов с острым синуситом, острым бронхитом и неосложненными инфекциями мочевыводящих путей, у которых есть другие варианты лечения. Для пациентов в этих условиях фторхинолоны следует назначать тем, у кого нет альтернативных вариантов лечения ».

Левофлоксацин используется для лечения пневмонии, инфекций мочевыводящих путей и брюшной полости. По состоянию на 2007 год Американское общество инфекционных заболеваний (IDSA) и Американское торакальное общество рекомендовали левофлоксацин и другие респираторные фторхинолины в качестве лечения первой линии при внебольничной пневмонии, когда присутствуют сопутствующие заболевания, такие как болезни сердца, легких или печени, или когда имеются заболевания. пациенту требуется лечение. Левофлоксацин также играет важную роль в рекомендуемых схемах лечения  и связанной со здоровьем пневмонии.

По состоянию на 2010 год он был рекомендован IDSA в качестве варианта лечения первой линии при катетер-ассоциированных инфекциях мочевыводящих путей у взрослых. В комбинации с метронидазолом он рекомендуется в качестве одного из нескольких вариантов лечения первой линии для взрослых пациентов с внебольничными внутрибрюшными инфекциями легкой и средней степени тяжести.  IDSA также рекомендует его в сочетании с рифампицином в качестве лечения первой линии при инфекциях протезных суставов. Американская урологическая ассоциация рекомендует левофлоксацин в качестве лечения первой линии для предотвращения бактериального простатита при биопсии простаты. и с 2004 г. исследовательская сеть NIH, изучающая это состояние, рекомендовала лечить бактериальный простатит.

Левофлоксацин и другие фторхинолоны также широко используются для лечения неосложненных внебольничных инфекций дыхательных путей и мочевыводящих путей, показания для которых основные медицинские общества обычно рекомендуют использовать более старые препараты более узкого спектра, чтобы избежать развития устойчивости к фторхинолонам. Из-за его широкого использования у распространенных патогенов, таких как Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae, выработалась устойчивость. Во многих странах по состоянию на 2013 год уровень устойчивости среди инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, к этим патогенам превышал 20%.

Левофлоксацин также используется в качестве антибиотических глазных капель для предотвращения бактериальной инфекции. Было обнаружено, что использование глазных капель левофлоксацина вместе с инъекцией антибиотика цефуроксима или пенициллина во время операции по удалению катаракты снижает вероятность развития эндофтальмита по сравнению с только глазными каплями или инъекциями.

Беременность и кормление грудью 
Согласно утвержденной FDA информации о назначении левофлоксацина относится к категории C при беременности. Это обозначение указывает на то, что исследования репродукции животных показали неблагоприятное воздействие на плод и отсутствуют адекватные и хорошо контролируемые исследования на людях, но потенциальная польза для матери может быть снижена в некоторых случаях риск для плода перевешивает. Имеющиеся данные указывают на низкий риск для будущего ребенка. Воздействие хинолонов, включая левофлоксацин, в течение первого триместра не связано с повышенным риском мертворождения, преждевременных родов, врожденных дефектов или низкой массы тела при рождении.

Левофлоксацин проникает в грудное молоко, хотя ожидается, что концентрация левофлоксацина у грудного ребенка будет низкой. Из-за потенциальных рисков для ребенка производитель не рекомендует кормящим мамам принимать левофлоксацин. Однако риск, по-видимому, очень низкий, и левофлоксацин можно применять кормящим матерям при надлежащем наблюдении за ребенком в сочетании с отсрочкой грудного вскармливания на 4–6 часов после приема левофлоксацина.

Дети 
Левофлоксацин не утвержден в большинстве стран для лечения детей, за исключением уникальных и угрожающих жизни инфекций, потому что это связано с повышенным риском костно-мышечной травмы в этой популяции, свойство она разделяет с другими фторхинолонами.

В США левофлоксацин одобрен для лечения сибирской язвы и чумы у детей старше шести месяцев.

Левофлоксацин рекомендован Обществом педиатрических инфекционных заболеваний и Американским обществом инфекционных заболеваний в качестве лечения первой линии детской пневмонии, вызванной устойчивым к пенициллину Streptococcus pneumoniae, и в качестве средства второй линии для лечения чувствительных к пенициллину случаев.

В одном исследовании 1534 несовершеннолетних пациента (в возрасте от 6 месяцев до 16 лет), получавших левофлоксацин в рамках трех исследований эффективности, наблюдались для оценки всех скелетно-мышечных нарушений, произошедших в течение 12 месяцев после лечения. На 12 месяцев наблюдения кумулятивного заболеваемости костно-мышечной системы побочных эффектов составила 3,4%, по сравнению с 1,8% у 893 пациентов, получавших лечение с другими антибиотиками. В levafloxacin группе, обработанной примерно две трети этих опорно-двигательного аппарата неблагоприятных событий произошло в течение первых 60 дней, 86% были мягкими, 17% были умеренными, и все решить без долгосрочных последствий.

Спектр активности 
Левофлоксацин и фторхинолоны более позднего поколения вместе именуются «респираторными хинолонами», чтобы отличить их от более ранних фторхинолонов, которые проявляли умеренную активность в отношении важного респираторного патогена Streptococcus pneumoniae.

Препарат проявляет повышенную активность против важного респираторного патогена Streptococcus pneumoniae по сравнению с более ранними производными фторхинолона, такими как ципрофлоксацин. По этой причине он считается «респираторным фторхинолоном» наряду с недавно разработанными фторхинолонами, такими как моксифлоксацин и гемифлоксацин. Он менее активен, чем ципрофлоксацин, в отношении грамотрицательных бактерий, особенно Pseudomonas aeruginosa, и не обладает активностью моксифлоксацина и гемифлоксацина против метициллин-резистентного золотистого стафилококка (MRSA). Левофлоксацин показал умеренную активность против анаэробов и примерно в два раза эффективнее офлоксацина против Mycobacterium tuberculosis и других микобактерий, включая комплекс Mycobacterium avium.

Спектр его активности включает большинство штаммов бактериальных патогенов, ответственных за респираторные, мочевыводящие, желудочно-кишечные и абдоминальные инфекции, включая грамотрицательные (Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumophila, Moraxella catarrhalis, Proteus mirabilas  и Pseudimonas aeruginosa). Грамположительные (метициллин-чувствительный, но не метициллин-устойчивый Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecalis и Streptococcus pyogenes) и атипичные бактериальные патогены (Chlamydophila pneumoniae и Mycoplasma pneumoniae) По сравнению с более ранними антибиотиками класса фторхинолинов, такими как ципрофлоксацин, левофлоксацин проявляет большую активность в отношении грамположительных бактерий, но меньшую активность в отношении грамотрицательных бактерий, особенно Pseudomonas aeruginosa.

Резистентность 
Устойчивость к фторхинолонам обычна для стафилококков и псевдомонад. Сопротивление возникает по-разному. Одним из механизмов является изменение фермента топоизомеразы IV. Двойная мутантная форма S. pneumoniae Gyr A + Par C, несущая мутации Ser-81 -> Phe и Ser-79 -> Phe, в восемь-шестнадцать раз менее чувствительна к ципрофлоксацину.

Противопоказания и взаимодействия 
Гиперчувствительность, эпилепсия, поражение сухожилий при ранее проводившемся лечении хинолонами, беременность, период лактации, детский и подростковый возраст (до 18 лет).

C осторожностью 
Пожилой возраст (высокая вероятность наличия сопутствующего снижения функции почек), дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.

Увеличивает T1/2 циклоспорина. Эффект снижают лекарственные средства, угнетающие моторику кишечника, сукральфат, Al3+ и Mg2+-содержащие антацидные лекарственные средства и соли Fe (необходим перерыв между приемом не менее 2 ч). НПВП, теофиллин повышают судорожную готовность, ГКС повышают риск разрыва сухожилий. Циметидин и лекарственные средства, блокирующие канальцевую секрецию, замедляют выведение. Раствор для внутривенного введения совместим с 0.9 % раствором NaCl, 5 % раствором декстрозы, 2,5 % раствором Рингера с декстрозой, комбинированными растворами для парентерального питания (аминокислоты, углеводы, электролиты). Нельзя смешивать с гепарином и растворами, имеющими щелочную реакцию.

Побочные эффекты 
Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, диарея (в том числе с кровью), нарушение пищеварения, снижение аппетита, боль в животе, псевдомембранозный энтероколит; повышение активности «печеночных» трансаминаз, гипербилирубинемия, гепатит, дисбактериоз. 
Со стороны сердечно-сосудистой системы: снижение артериального давления, сосудистый коллапс, тахикардия, удлинение интервала Q-T. 
Со стороны обмена веществ: гипогликемия (повышение аппетита, повышенное потоотделение, дрожь). 
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, слабость, сонливость, бессонница, тремор, беспокойство, парестезии, страх, галлюцинации, спутанность сознания, депрессия, двигательные расстройства, эпилептические припадки (у предрасположенных пациентов). 
Со стороны органов чувств: нарушения зрения, слуха, обоняния, вкусовой и тактильной чувствительности. 
Со стороны опорно-двигательного аппарата: артралгия, мышечная слабость, миалгия, разрыв сухожилий, тендинит. 
Со стороны мочевыделительной системы: гиперкреатининемия, интерстициальный нефрит, острая почечная недостаточность. 
Со стороны органов кроветворения: эозинофилия, гемолитическая анемия, лейкопения, нейтропения, агранулоцитоз, тромбоцитопения, панцитопения, геморрагии. 
Аллергические реакции: фотосенсибилизация, зуд и гиперемия кожи, отёк кожи и слизистых оболочек, крапивница, злокачественная экссудативная эритема (синдром Стивенса-Джонсона), токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), бронхоспазм, удушье, анафилактический шок, аллергический пневмонит, васкулит. 
Прочие: астения, обострение порфирии, рабдомиолиз, стойкая лихорадка, развитие суперинфекции.

Передозировка 
Симптомы: тошнота, эрозивные поражения слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта, удлинение интервала Q-T, спутанность сознания, головокружение, судороги. 
Лечение: симптоматическое, диализ неэффективен.

Фармакологическое действие 
Фторхинолон — противомикробное бактерицидное средство широкого спектра действия. Блокирует ДНК-гиразу (топоизомеразу II) и топоизомеразу IV, нарушает суперспирализацию и сшивку разрывов ДНК, подавляет синтез ДНК, вызывает глубокие морфологические изменения в цитоплазме, клеточной стенке и мембранах бактерии.

Эффективен в отношении:

 Enterococcus faecalis,
 Staphylococcus aureus,
 Staphylococcus epidermidis,
 Streptococcus pneumoniae,
 Streptococcus pyogenes,
 Streptococcus agalactiae,
 Viridans group streptococci,
 Enterobacter cloacae,
 Enterobacter aerogenes,
 Enterobacter agglomerans,
 Enterobacter sakazakii,
 Escherichia coli,
 Haemophilus influenzae,
 Haemophilus parainfluenzae,
 Klebsiella pneumoniae,
 Klebsiella oxytoca,
 Legionella pneumoniae,
 Moraxella catarrhalis,
 Proteus mirabilis,
 Pseudomonas aeruginosa,
 Pseudomonas fluorescens,
 Chlamydia pneumoniae,
 Mycoplasma pneumoniae,
 Mycoplasma hominis,
 Acinetobacter anitratus,
 Acinetobacter baumannii,
 Acinetobacter calcoaceticus,
 Bordetella pertussis,
 Citrobacter diversus,
 Citrobacter freundii,
 Morganella morganii,
 Proteus vulgaris,
 Providencia rettgeri,
 Providencia stuartii,
 Serratia marcescens,
 Clostridium perfringens.

Фармакокинетика 
При приеме внутрь быстро и практически полностью всасывается (прием пищи мало влияет на скорость и полноту абсорбции). Биодоступность — 99 %. TCmax — 1-2 ч; при приёме 250 и 500 мг Cmax составляет 2.8 и 5.2 мкг/мл соответственно. Связь с белками плазмы — 30-40%. Хорошо проникает в органы и ткани: лёгкие, слизистую оболочку бронхов, мокроту, органы мочеполовой системы, полиморфно-ядерные лейкоциты, альвеолярные макрофаги. В печени небольшая часть окисляется и/или дезацетилируется. Почечный клиренс составляет 70% общего клиренса.  — 6-8 ч. Выводится из организма преимущественно почками путём клубочковой фильтрации и канальцевая секреция. Менее 5% левофлоксацина экскретируется в виде метаболитов. В неизмененном виде с мочой в течение 24 ч выводится 70% и за 48 ч — 87%; в кале за 72 ч обнаруживается 4% принятой внутрь дозы. После внутривенной инфузии 500 мг в течение 60 мин Cmax — 6.2 мкг/мл. При внутривенном однократном и многократном введении кажущийся объём распределения после введения той же дозы составляет 89-112 л, Cmax — 6.2 мкг/мл, T1/2 — 6.4 ч.

Режим дозирования 
Внутрь, до еды или в перерыве между приемами пищи, не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости.
 При остром синусите — внутрь, по 500 мг 1 раз в сутки, в течение 10-14 дней, либо по 750 мг 1 раз в сутки в течение 5 дней; 
 При инфекционном обострении ХОБЛ — по 500 мг 1 раз в сутки, в течение 7-10 дней, либо по 750 мг 1 раз в сутки в течение 5 дней;
 При пневмонии — внутрь, по 250—500 мг 1-2 раза в сутки (0.5-1 г/сут); внутривенно — по 500 мг 1-2 раза в сутки, в течение 7-14 дней, либо по 750 мг 1 раз в сутки в течение 5 дней.
 При инфекциях мочевыводящих путей — внутрь, 250 мг 1 раз в сутки; внутривенно, в той же дозе, 7-10 дней. 
При простатите — внутрь, по 500 мг 1 раз в сут в течение 28 дней.
 При инфекциях кожи и мягких тканей — внутрь, по 250—500 мг 1-2 раза в сутки; внутривенно, по 500 мг 2 раза в сутки, в течение 7-14 дней.
 При туберкулезе — внутрь, по 500 мг 1-2 раза в сутки до 3 месяцев.

Применяется также внутривенно, после внутривенного введения через несколько дней возможен переход на прием внутрь в той же дозе.

При заболеваниях почек дозу снижают в соответствии со степенью нарушения функции: при клиренсе креатинина (КК) 20-50 мл/мин — по 125—250 мг 1-2 раза в сутки, 10-19 мл/мин — 125 мг 1 раз в 12-48 ч, меньше 10 мл/мин (включая гемодиализ) — 125 мг через 24 или 48 ч.

Особые указания 
После нормализации температуры тела рекомендуется продолжать лечение не менее 48-78 ч. Длительность внутривенного вливания 500 мг (100 мл инфузионного раствора) должна составлять не менее 60 мин. Во время лечения необходимо избегать солнечного и искусственного УФ-облучения во избежание повреждения кожных покровов (фотосенсибилизация). При появлении признаков тендинита, псевдомембранозного колита левофлоксацин немедленно отменяют. Следует иметь в виду, что у больных с поражением головного мозга в анамнезе (инсульт, тяжёлая травма) возможно развитие судорог, при недостаточности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы — риск развития гемолиза. В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии др. потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Химические свойства 
Левофлоксацин является левым изомером рацемата офлоксацина, другого хинолонового антимикробного агента. Левофлоксацин, хиральный фторированный карбоксихинолон, представляет собой чистый (-) - (S) -энантиомер рацемического офлоксацина. Определенные функциональные группы в этих молекулах включают гидроксильную группу, карбонильную группу и ароматическое кольцо.

Левофлоксацин представляет собой S-энантиомер, и он более эффективно связывается с ферментом ДНК-гиразой и топоизомеразой IV, чем его аналог.

Вещество используется в виде полугидрата, который имеет эмпирическую формулу C18H20FN3O4 · ½ H2O и молекулярную массу 370,38 г / моль. Левофлоксацин представляет собой кристаллы или кристаллический порошок от светло-желтовато-белого до желто-белого цвета. Основной проблемой при синтезе левофлоксацина является определение правильных входов в бензоксазиновое ядро для получения правильной хиральной формы.

История 
Левофлоксацин представляет собой фторхинолон третьего поколения, являющийся одним из изомеров офлоксацина, который был конформационно заблокированным аналогом более широкого спектра действия норфлоксацина; как офлоксацин, так и левофлоксаксин были синтезированы и разработаны учеными Daiichi Seiyaku. Ученые Daiichi знали, что офлоксацин является рацемическим, но безуспешно пытались разделить два изомера; в 1985 году им удалось отдельно синтезировать чистую лево-форму и показать, что она менее токсична и более активна, чем другая форма.

Впервые он был одобрен для продажи в Японии в 1993 году для перорального применения, и Daiichi продавал его там под торговой маркой Cravit. Daiichi, работая с Johnson & Johnson так же, как и с офлоксацином, получила одобрение FDA в 1996 году под торговой маркой Levaquin для лечения бактериального синусита, обострения бактериального бронхита, внебольничной пневмонии, неосложненных кожных инфекций, осложненных инфекций мочевыводящих путей и острого пиелонефрита. 

Левофлоксацин продается компанией Санофи-Авентис в соответствии с лицензионным соглашением, подписанным с Daiichi в 1993 году, под торговой маркой «Таваник».

К этому времени левофлоксацин достиг статуса блокбастера; Совокупные мировые продажи левофлоксацина и офлоксацина только для J&J составили 1,6 миллиарда долларов США в 2009 году.

Срок действия патента на левофлоксацин в Соединенных Штатах был продлен Управлением по патентам и товарным знакам США на 810 дней в соответствии с положениями Поправки Хэтча Ваксмана, так что срок действия патента истекает в 2010 году, а не в 2008 году. который не оспаривал действительность патента, а только действительность продления патента, утверждая, что патент не распространяется на «продукт», и поэтому Hatch-Waxman не может быть продлен. Федеральный патентный суд вынес решение в пользу J&J и Daiichi, и дженерики левофлоксацина не поступали на рынок США до 2009 года.

См. также 
 Клиническое питание
 Парентеральное питание

Примечания

Ссылки 
 Антибиотики во время хирургии катаракты для предотвращения бактериальной инфекции внутри глаза / Cochrane
Лечение внебольничной пневмонии левофлоксацином: высокие дозы, короткий курс
 Так много левофлоксацинов! Какой же выбрать?
 Синонимы левофлоксацина

Хинолоны/фторхинолоны
Противотуберкулёзные средства
Соединения азота по алфавиту
Солнечный загар